lokomocja – autonomiczny ruch form żywych, przy pomocy organów ruchu na przykład skrzydeł, kończyn, wici lub rzęsek
 lokomocja – przemieszczanie się człowieka za pomocą technicznych (rower, samochód, pociąg) lub biologicznych (konie, wielbłądy) środków transportu

Zobacz też 
 choroba lokomocyjna